Kirovskoe – città della Bielorussia
 Kirovskoe – centro abitato della Russia del Territorio dell'Altaj, situato nell'Alejskij rajon
 Kirovskoe – città dell'Ucraina controllata dalla Repubblica Popolare di Lugansk
 Kirovskoe – insediamento di tipo urbano del Dnipropetrovs'kyj rajon in Ucraina